Мартина Хингис је освојила турнир. У финалу је савладала Мери Пирс са 6:2, 6:2.

Носиоци 
{{columns-list|2|
  Штефи Граф (четврто коло)
  Аранча Санчез Викарио (треће коло)
  Кончита Мартинез (четврто коло)
  Мартина Хингис (победница)
  Анке Хубер (четврто коло)
  Ива Мајоли (прво коло)
  Линдси Давенпорт (четврто коло)
  Ирина Спрлеа (четвртфинале)
  Карина Хабшудова (четврто коло)
  Бренда Шулц Макарти (друго коло)
  Јудит Виснер (прво коло)
  Аманда Куцер (полуфинале)
  Јелена Лиховцева (прво коло)
  Мери Џо Фернандез (полуфинале)
  Чанда Рубин (четврто коло)
  Сабине Апелманс ''(четвртфинале)
}}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло
| RD4-team01= Ш. Граф
| RD4-seed01=1
| RD4-team02= А. Куцер
| RD4-seed02=12
| RD4-score01-1=2
| RD4-score02-1=6
| RD4-score01-2=5
| RD4-score02-2=7
| RD3-team01= Ш. Граф
| RD3-seed01=1
| RD3-team02= И. Горочатеги
| RD3-seed02= 
| RD3-score01-1=7
| RD3-score02-1=5
| RD3-score01-2=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-team03= М. Серна
| RD3-seed03=Q
| RD3-team04= А. Куцер
| RD3-seed04=12
| RD3-score03-1=3
| RD3-score04-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score04-2=6
| RD2-team01= Ш. Граф
| RD2-seed01=1
| RD2-team02= Л. Нејланд
| RD2-seed02= 
| RD2-score01-1=7
| RD2-score02-1=5
| RD2-score01-2=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-team03= И. Горочатеги
| RD2-seed03= 
| RD2-team04= Ђ. Фернандез
| RD2-seed04= 
| RD2-score03-1=7
| RD2-score04-1=5
| RD2-score03-2=77
| RD2-score04-2=63
| RD2-team05= Л. Ли
| RD2-seed05= 
| RD2-team06= М. Серна| RD2-seed06=Q
| RD2-score05-1=5
| RD2-score06-1=7| RD2-score05-2=62
| RD2-score06-2=77
| RD2-team07= Ј. Кандар
| RD2-seed07= 
| RD2-team08= А. Куцер
| RD2-seed08=12
| RD2-score07-1=2
| RD2-score08-1=6
| RD2-score07-2=64
| RD2-score08-2=77
| RD1-team01= Ш. Граф| RD1-seed01=1
| RD1-team02= Ј. Хусарова
| RD1-seed02= 
| RD1-score01-1=5
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=r
| RD1-team03= И. Доминиковић
| RD1-seed03=WC
| RD1-team04= Л. Нејланд| RD1-seed04= 
| RD1-score03-1=2
| RD1-score04-1=6| RD1-score03-2=77
| RD1-score04-2=62
| RD1-score03-3=0
| RD1-score04-3=6
| RD1-team05= И. Горочатеги
| RD1-seed05= 
| RD1-team06= Б. Стјуарт
| RD1-seed06=WC
| RD1-score05-1=6
| RD1-score06-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-team07= Е. Каленс
| RD1-seed07= 
| RD1-team08= Ђ. Фернандез
| RD1-seed08= 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score08-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-team09= Л. Ли
| RD1-seed09= 
| RD1-team10= Б. Мулеј
| RD1-seed10= 
| RD1-score09-1=2
| RD1-score10-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-score10-3=2
| RD1-team11= М. Серна
| RD1-seed11=Q
| RD1-team12= М. Саеки
| RD1-seed12=Q
| RD1-score11-1=6
| RD1-score12-1=3
| RD1-score11-2=66
| RD1-score12-2=78
| RD1-score11-3=7| RD1-score12-3=5
| RD1-team13= Ј. Кандар| RD1-seed13= 
| RD1-team14= К. Нагацука
| RD1-seed14= 
| RD1-score13-1=6| RD1-score14-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score14-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-score14-3=3
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А. Курњикова
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= А. Куцер| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6}}

 Група 2 

 Група 3 

 Група 4 

 Доња половина 

 Група 5 

| RD4-seed02= 
| RD4-score01-1=5
| RD4-score02-1=7| RD4-score01-2=4
| RD4-score02-2=6| RD3-team01= Ч. Рубин| RD3-seed01=15
| RD3-team02= С. Клајнова
| RD3-seed02=LL
| RD3-score01-1=6| RD3-score02-1=1
| RD3-score01-2=6| RD3-score02-2=3
| RD3-team03= Д. ван Рост
| RD3-seed03= 
| RD3-team04=
| RD3-seed04=2
| RD3-score03-1=1
| RD3-score04-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score03-3=8
| RD3-score04-3=6
| RD2-team01= Ч. Рубин
| RD2-seed01=15
| RD2-team02= С. Тести
| RD2-seed02= 
| RD2-score01-1=6| RD2-score02-1=2
| RD2-score01-2=6| RD2-score02-2=1
| RD2-team03= С. Клајнова
| RD2-seed03=LL
| RD2-team04= А-Г. Сидо
| RD2-seed04= 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score04-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score03-3=8
| RD2-score04-3=6
| RD2-team05= Ј. Јошида
| RD2-seed05=Q
| RD2-team06= Д. ван Рост
| RD2-seed06= 
| RD2-score05-1=6| RD2-score06-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score06-2=7| RD2-score05-3=3
| RD2-score06-3=6'''
| RD2-team07= С. де Вил
| RD2-seed07= 
| RD2-team08=

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 1997.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно